Кубок Казахстану з футболу 2005 — 14-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем втретє став Женіс-Астана.

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 квітня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2005

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 квітня 2005

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 травня 2005

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 травня/21 червня 2005

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|6 червня/3 серпня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Кубок Казахстану на rsssf  

2005
Казахстан
2005 у Казахстані